Prywatne Muzeum Literatury im. Władysława Reymonta – prywatne muzeum znajdujące się w Bielsku-Białej, przy ul. Pankiewicza 1 na Starym Mieście. Zostało utworzone w 1989 r. i od początku jest prowadzone przez Tadeusza Modrzejewskiego. Zgromadzone są w nim ręcznie przepisywane i ilustrowane przez właściciela, dzieła klasyków literatury polskiej, a także pamiątki związane z historią polskiej literatury.

Dotychczas Modrzejewski przepisał i zilustrował ponad sto dzieł, takich jak "Chłopi", "Pan Tadeusz", "Trylogia" H. Sienkiewicza i inne.

Od początku działalności, muzeum odwiedziło ponad 80 tys. gości (stan na wrzesień 2007), w tym największe sławy polskiej scena artystycznej (m.in. Daniel Olbrychski), prawnukowie Władysława Reymonta, a także goście Chin, Singapuru, Chile itd. Z Tadeuszem Modrzejewskim nawiązała kontakt również kanadyjska The Reymont Foundation (Fundacja Rejmontowska), z rąk której otrzymał tytuł Honorowego Członka fundacji.

Jesienią 2010 r., ze względu na wielkie kłopoty finansowe, fatalne warunki mieszkaniowe i brak wsparcia ze strony władz miasta, muzeum zostało na kilka tygodni zamknięte, a Modrzejewski planował wyprowadzkę.   Ostatecznie uznał jednak, że "nie może zdradzić Reymonta" i placówkę reaktywowano.

Przypisy 

Muzeum
Literatury
B
Kultura w Bielsku-Białej